

Wydarzenia 

 Od 407 r. p.n.e. Stambuł należał do Aten.

Zmarli 
 Eurypides, tragik grecki (406 p.n.e.?)